Die Abkürzung VSB bzw. VŠB steht für:

 Verfassungsschutzbericht
 Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar
 Vereinigte Schweizerbahnen, einer Vorgängerin der SBB
 Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare, jetzt: Bibliothek Information Schweiz
 Technische Universität Ostrava
 vestigial sideband, siehe analoge Restseitenbandmodulation
 vestigial sideband, siehe digitale VSB-Modulation
 Völkisch-sozialer Block (auch Völkisch-Sozialer Block und Völkischsozialer Block), politische Partei
 Volkseigene Saatgutbetriebe der DDR
 Verband der Soldaten der Bundeswehr e.V.
 Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken

VSB